HMS Howe je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Howe (1860) 
 HMS Howe (1885) 
 HMS Howe (1916) 
 HMS Howe (1940) 

Howe